Thater ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Thater (* 1962), US-amerikanische Künstlerin, Kuratorin, Schriftstellerin und Pädagogin
 Emily Thater (* 1995), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Heinrich Thater (1892–1948), deutscher Politiker (SVP/LDP), MdL Sachsen
 Katja Thater (* 1966), deutsche Pokerspielerin und Pferdezüchterin
 Wilhelm Thater (1893–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer